Garm  kan syfta på:

Garm (mytologi) – en mytologisk figur
Garm (tidskrift) – en finlandssvensk tidskrift
Garm – en stad i Tadzjikistan, se Rasht (ort) 
Garm (webbplats) - se Researchgruppen

Personer
Tora Garm-Fex (1890–1973),  en svensk journalist